Институт геологии (сокр. ИГ) — могут быть геологические институты и научные организации:
Россия
 Институт геологии ДНЦ РАН (ИГ ДНЦ РАН) — Махачкала.
 Институт геологии КарНЦ РАН (ИГ КарНЦ РАН) — Петрозаводск.
 Институт геологии Коми научного центра УРО РАН (ИГ КомиНЦ УрО РАН) — Сыктывкар.
 Институт геологии ВСФ АН СССР — современный Институт земной коры СО РАН — Иркутск.
 Институт геологии УНЦ РАН — Уфа, бывший Институт геологии Башкирского филиала АН СССР.
 Институт геологии Якутского филиала СО РАН — Якутск.
 Институт геологии алмаза и благородных металлов СО РАН (ИГАБМ СО РАН) — Якутск.
 Институт геологии и геохимии имени А. Н. Заварицкого УрО РАН (ИГГ УрО РАН) — Екатеринбург.
 Институт геологии и геохронологии докембрия РАН — Санкт-Петербург.
 Институт геологии и разработки горючих ископаемых АН СССР — Москва.
 Институт геологии и минералогии имени В. С. Соболева СО РАН (ИГМ СО РАН) — Новосибирск, бывший Институт геологии и геофизики (ИГиГ СО АН СССР).
 Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН (ИГЕМ РАН) — Москва.
 Всероссийский научно-исследовательский институт геологии зарубежных стран
 Институт морской геологии и геофизики ДВО РАН
В бывшем СССР
 Институт геологии АН БССР (с 1927) — Минск
 Институт геологии и геофизики НАНА — бывший Институт геологии НАН Азербайджана (2003), бывший Институт геологии Азербайджанского филиала АН СССР (1938).
 Институт геологии, сейсмостойкого строительства и сейсмологии АН Таджикистана.
 Институт геологии имени академика И. М. Губкина АН Аз. ССР — современный Институт геологии и геофизики НАН Азербайджана.
 Институт геологии КНУ — учебно-научный институт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
 Институт геологии имени М. М. Адышева НАН РК в городе Бишкек — бывший Геологический институт АН Киргизской ССР
 Институт геологии и геофизики НАН Азербайджана в городе Баку (c 2014), до этого: Институт геологии Азербайджанского филиала АН СССР (1938), Институт геологии им. академика И. М. Губкина Азербайджанского филиала АН СССР (1939), Институт геологии им. академика И. М. Губкина АН Азербайджанской ССР (1945), Институт геологии НАН Азербайджана (2003).
 Среднеазиатский научно-исследовательский институт геологии и минерального сырья Министерства геологии СССР (САИГИМС или Средаз. НИИ геологии и минерал. сырья).

См. также 
Другие значения геологических организаций:
 Геологический институт (значения) (ГИН)
 Институт геологических наук (значения) (ИГН)
 Геологический музей (значения)
 Институт минералогии
 Проект:Геология/Списки/Геологические институты России

Геологические институты